Nabinagar kan syfta på följande platser:

Bangladesh 

 Nabīnagar (ort i Bangladesh), Chittagong, 
 Nabinagar Upazila, underdistrikt,

Indien 

 Nabīnagar (ort i Indien), Bihar, Aurangābād, 

Robotskapade Bangladeshförgreningar
Robotskapade Indienförgreningar